Doprinos može značiti:

 Doprinos, financijski instrument koje koristi neka država da bi osigurala novčana sredstva za neki javni rashod.

 Dobrovoljni novčani doprinos ili donacija.
 Prilog, učinjen posao.